Турнир «Rostelecom Cup 2018» — пятый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2018—2019. Соревнования прошли в Москве (в 17-й раз) с 16 по 18 ноября 2018 года. Организатор турнира — Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке ИСУ. Соревнования проходили на арене Мегаспорт. Спортсмены выступили в следующих категориях: мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и танцах на льду.

Несостоявшиеся участники 
 Сразу после объявления составов в июне заявили о снятии с турнира из-за распада пары армянские танцоры Тина Гарабедян и Симон Пру-Сенекаль. Их заменят японцы Мисато Комацубара и Тимоти Колето. 
 Вскоре после распределения участников по этапам с турнира был снят итальянский одиночник Маурицио Дзандрон — из-за карантина, который был введён из-за смены спортивного гражданства. Его заменил австралийский фигурист Брендан Керри. 
 В середине июля весь спортивный мир потрясло убийство казахского одиночника Дениса Тена, который должен был также выступать на этом турнире. Его заменил малайзийский фигурист Джулиан Йи Чжи Цзе. 
 В середине августа из-за распада пары снялись японские танцоры Кана Мурамото и Крис Рид. Вместо них выступили родная сестра Криса Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс (представляющие Литву). 
 В начале ноября снялась с турнира японская фигуристка Вакаба Хигути. 
 За 8 дней до начала турнира снялась американская пара танцоров Мэдисон Чок и Эван Бейтс. 
 12 ноября стало известно, что с турнира снялась американка Карен Чен. 
 За три дня до начала соревнований снялась немецкая спортсменка Николь Шотт. 
 Россиянин Андрей Лазукин заменил Алексея Ерохова. 
 Американская спортивная пара Дианна Стеллато и Натан Бартоломей снялись с произвольной программы, из-за плохого самочувствия партнёрши.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
  Информация о турнире на сайте ISU
 Результаты

2018 год в фигурном катании
Cup of Russia 2018
Фигурное катание в сезоне 2018/2019
Ноябрь 2018 года
Спорт в России в 2018 году
2018 год в Москве